Kayan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Tadian, kommun, Kordiljärernas administrativa region, Mountain Province,

Myanmar 

 Kayan (ort), Yangonregionen, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar